TSU steht für:
 Turn- und Sportunion, als Namensbestandteil von Sportvereinen
 Flugplatz Tabiteuea Süd (IATA-Code) im pazifischen Inselstaat Kiribati
 Taiwanische Solidaritätsunion, eine Partei in der Republik China
 Técnico Superior Universitario, technischer Hochschulabschluss in einigen spanischsprachigen Ländern
 diverse Universitäten, z. B.
 Tennessee State University, USA
 Texas Southern University, USA
 Staatliche Universität Tiflis (Tbilisis Iwane Dschawachischwilis Sachelobis Sachelmzipo Uniwersiteti), Georgien
 Bahnhof Stuttgart-Untertürkheim (DS100-Code)

Tsu steht für:
 Tsū (Soziales Netzwerk)
 Provinz Settsu, historische Provinz Japans
 Tsu (Mie), Stadt in Japan
 Tsu (Han), ein Lehen mit Sitz in dieser

Tsu ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Tsu (1885–1986), chinesischer anglikanischer Bischof
 Irene Tsu (* 1944), chinesisch-US-amerikanische Film- und Fernsehschauspielerin und Geschäftsfrau
 Raphael Tsu (* 1932), US-amerikanischer Physiker

tsu steht für:
 Tsou (Sprache) (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache der Tsou (Volk) auf Taiwan

Siehe auch:
 Tsou
 Zou (Begriffsklärung)
 Zu

Abkürzung